Njord é um álbum da banda Leaves' Eyes, lançado no ano de 2009 pela Napalm Records.

Faixas
Todas as faixas são de autoria de Thorsten Bauer, Alexander Krull e Mathias Röderer, exceto quando indicado.

Álbuns de 2009
Álbuns em língua inglesa